Les Francia sont une famille d'artistes italiens de l'école bolonaise du Cinquecento :
 Francesco di Marco di Giacomo Raibolini dit Francesco Francia,  (1450 - 1518), peintre, graveur et médailleur et ses fils :
 Giacomo Francia (1484-1557), peintre
 Giulio Francia (1487-1540), peintre

Famille d'artistes italiens
Homonymie de patronyme
Patronyme italien